Lieve Lust (televisieserie) - Een programma op de Nederlandse televisiezender Talpa
De Lieve Lust - Een radioprogramma op de Belgische radiozender Studio Brussel